Кубок валлійської ліги 2008–2009 — 17-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем втретє став Нью-Сейнтс.

Календар

Перший раунд

Група 1 

|valign="top"|

Група 2 

|valign="top"|

Група 3 

|valign="top"|

Група 4 

|valign="top"|

Група 5 

|valign="top"|

Група 6 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 листопада 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|28 листопада/9 грудня 2008

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|9 грудня 2008/13 січня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 
 Кубок валлійської ліги на rsssf  

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі